Раубер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раубер, Август (1841—1917) — немецкий анатом и гистолог.
 Раубер, Карл Йозеф (род. 1934) — немецкий куриальный кардинал и ватиканский дипломат.